Curveulima är ett släkte av snäckor som beskrevs av Laseron 1955. Curveulima ingår i familjen Eulimidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Snäckor
Curveulima